Marie-Claire Bruley (née en 1950) est une psychothérapeute, auteure et enseignante française en littérature jeunesse.

Biographie 
Marie-Claire Bruley est née à Versailles. Elle a suivi des études de psychologie. Elle a enseigné la littérature pour enfants, notamment auprès d'éducateurs spécialisés en formation. Elle a beaucoup travaillé autour des comptines, berceuses et formulettes.  Elle a été formatrice durant deux ans au sein de l’association ACCES (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations). 

Elle est directrice de la collection « Passeurs d'histoire » chez Didier Jeunesse. 

En 1989, elle a obtenu le Prix Sorcières, catégorie tout-petits, pour Enfantines.

Bibliographie 
Elle a participé à de nombreuses œuvres dont :

Auteure et illustratrice 
 Enfantines, jouer, parler avec le bébé, Marie-Claire Bruley et Lya Tourn ; illustrations de Philippe Dumas, l'École des loisirs, 1988
 Berceuses et paroles pour appeler le sommeil, Marie-Claire Bruley et Lya Tourn ; illustrations de Philippe Dumas, l'École des loisirs, 1996
 Rimes et chansons des petits loupiots, (livre-CD), Didier Jeunesse, 2004
 Au bonheur des comptines, Marie-Claire Bruley, Marie-France Painset, Didier jeunesse, 2007
 Les premières comptines des p'tits lascars, (livre-CD), Didier Jeunesse, 2013

Références

Liens externes 

Auteur français de littérature d'enfance et de jeunesse
Femme de lettres française
Illustratrice française
Naissance en 1950
Psychologue français
Psychothérapeute français
Naissance à Versailles